Пенс — многозначный термин.

Пенс — денежная единица нескольких государств.

Фамилия 
 Пенс, Карен (род. 1958) — супруга 48-го вице-президента США Майка Пенса.
  (1857—1923) — американский политик из Колорадо.
 Пенс, Майк (род. 1959) — американский политик, представляющий Республиканскую партию, вице-президент США.
  (род. 1929) — американская спортсменка, участница летних Олимпийских игр в Лондоне 1948 года.
 Пенс, Роберт (род. 1945) — американский юрист, бизнесмен и дипломат, девелопер недвижимости, посол США в Финляндии.

См. также

Примечания